Вила-Сека (порт. Vila Seca) — топоним.

 Вила-сека — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона.
 Вила-Сека (Армамар) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Вила-Сека (Барселуш) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Вила-Сека (Кондейша-а-Нова) — населённый пункт и район в Португалии , входит в округ Коимбра.